Landgoed Beerschoten, een landgoed in de Nederlandse gemeente De Bilt
 Beerschoten-Willinkshof, een park in Driebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug
 Beerschoten (woonplaats), een woonplaats in de Nederlandse gemeente Utrechtse Heuvelrug

Zie ook
 Beerschot